barricade peut désigner :
 Une barricade, une muraille désorganisée composée de pavés, galets, poutres, etc ;
 Le ruisseau de la Barricade, un ruisseau français de la Corrèze,
 que traverse le viaduc de la Barricade ;
 Barricade, un jeu vidéo sorti en 1976.
 Barricade, un jeu de société de Werner Schöppner édité par Ravensburger.

Dans le domaine du cinéma, de la presse et de la télévision :
 , un film américain réalisé par Gregory Ratoff en 1939.
 , un film américain réalisé par Peter Godfrey en 1950.
 Barricade, un film sud-coréen réalisé par Yun In-ho en 1997.
 Barricade, un film germano-américain réalisé par Timo Rose en 2007.
 , un film américain réalisé par  en 2012.
 Barricades (journal), un journal réalisé par le comité d'action lycéen en 1968.
barricade peut également évoquer :
 La  ;
 Les Barricades mystérieuses, une œuvre de François Couperin.

Notes et références 

Homonymie de titre